Однажды наступит рассвет () — шведский  черно-белый художественный фильм, снятый режиссёром Экманом Хассе в 1944 году.

Сюжет 

Армейский офицер Рольф Дальман обнаруживает свою жену в объятиях любовника. Убив любовника, Рольф отправляется на поезде в Финляндию, чтоб воевать против советских войск (шла Зимняя война). Он воюет в составе Шведского добровольческого корпуса под вымышленным именем Рольф Берг. Его знания и навыки военного дела не остались без внимания боевых товарищей. Военный врач Ева Лёвгрен узнает правду о нем, но при этом она испытывает к нем чувства.

В ролях 

 Эдвин Адольфсон — майор Рольф Дальман
 Элси Альбиин — Ева Лёвгрен, военный врач
 Экман Хассе — Рутгер фон Брюитц, доброволец
 Стуре Лагервалль — капитан, командира роты
 Руне Халварссон — Ниссе П. Эттерссон, доброволец
 Улоф Видгрен — Петрус, доброволец
 Свен Магнуссон — Микаэльссон
 Маргарита Бергстрём — студент-медсестра
 Гуго Бьёрне — Фальк, доктор
 Ганс Строт — лейтенант Левеншельд
 Карл Барклинд — барон Магнус Габриэль фон Брюитц
 Котти Чаве — капитан в купе поезда
 Рагнар Фальк — раненый доброволец
 Тойво Павло — раненый русский солдат
 Хильда Боргстрём — пожилая финская женщина

 В эпизодах 

Георг Фернквист, Гуннар Оссиандр, Маргарет Бергстрём,
Арни Линдблад, Фритьоф Бьёрне,
Гильдур Линдберг.

Съемочная группа 

Режиссёр — Экман Хассе
Продюсер — Руне Вальдекранц
Сценаристы — Свен Столпе, Экман Хассе
Кинематографист — Олле Нордемар
Оператор и фотограф — Карл-Эрих Эдлунд
Звукооператор — Ларс Нордберг
Художник-постановщик —  P.A.Лундгрен
Художник по гриму — Арвид Стрём
Монтажёр — Леннарт Валлен
Композитор — Карл-Улоф
Помощник режиссёра — Лассе Свярд

Дистрибьютеры 

 Sandrew-Baumanfilm AB (1944, Швеция, кинотеатр)

 Studio S Entertainment (2017, Швеция,  DVD) ("Hasse Ekman - Guldkorn Vol. 2" box set)

Ссылки 

Фильмы о Советско-финляндской войне (1939-1940)
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы Швеции 1944 года
Чёрно-белые фильмы Швеции